Amerikai Egyesült Államok
 Gould City (Kansas)
 Gould City (Michigan)
 Gould City (Washington)